Pierre Lévêque de Vilmorin ist der Name folgender Personen:

* Pierre Louis François Lévêque de Vilmorin (1816–1860), französischer Biologe und Chemiker 
 Pierre Philippe André Levêque de Vilmorin (1776–1862), französischer Botaniker und Gartenbauer